TEB BNP Paribas WTA Championships 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu WTA Tour Championships, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, rozgrywany w dniach 23–28 października 2012 roku w Stambule na kortach twardych w hali o puli nagród 4 900 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych udział brało osiem najlepszych zawodniczek świata według klasyfikacji WTA Champions Race, podsumowującej występy tenisistki w danym sezonie. Zawodniczki rywalizowały w dwóch grupach po cztery osoby. Dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy awansowały do półfinałów, a ich zwyciężczynie grały o trofeum. W zawodach deblowych wystąpiły cztery najlepsze pary sezonu, które grę zaczęły od półfinałów. Dwa zwycięskie deble zmierzyły się ze sobą w meczu finałowym.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Zawodniczki rezerwowe

Faza grupowa

Grupa czerwona

Wyniki

Tabela

Grupa biała

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Zawodniczki rezerwowe

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Turcji